Липово је топоним изведен од речи липа које се среће у следећим случајевима:

 Липово (Мађарска), као насељено место у Барањској жупанији, Мађарска,
 Липово (Русија), као назив више насељених места у Русији,

или:
 Горње Липово, као насељено место у општини Колашин, Црна Гора,
 Доње Липово, као насељено место у општини Колашин, Црна Гора.

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липе
 Липље
 Липовац
 Липовица
 Липовице